Kálmán Bognár ( Bognár Kálmán; 3. dubna 1911 Budapešť – 18. června 1954 Tiszaszentimre) byl maďarský fotbalový útočník.

Hráčská kariéra 
V maďarské lize hrál za Szeged FC a Elektromos SC ve 207 utkáních, v nichž dal 68 branek. Se Szegedem se účastnil i Středoevropského poháru (STEP 1935). V československé lize hrál za DFC Prag na jaře 1936.

Prvoligová bilance

Odkazy

Reference

Literatura 
 Luboš Jeřábek: Československý fotbal v číslech a faktech − Olympia 1991
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu − Libri 1997
 Radovan Jelínek, Miloslav Jenšík a kol.: Atlas českého fotbalu − Radovan Jelínek 2006

Externí odkazy 
 Profil hráče na nela.hu 
 1934-35 évi profi bajnokság, mla.hu 
 A szegedi krónikás kettős jubileuma!, szeged1899.hu [cit. 2017-10-16, autor Zoltán Bátyi] 

Maďarští fotbalisté
Fotbaloví útočníci
Fotbalisté DFC Prag
Fotbalisté Elektromos SE
Narození 3. dubna
Narození v roce 1911
Narození v Budapešti
Úmrtí 18. června
Úmrtí v roce 1954
Úmrtí v župě Jász-Nagykun-Szolnok
Muži